

Sigle 
 Association Zen Internationale – associazione buddhista fondata da Taisen Deshimaru

Codici 
 AZI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bateen, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
 AZI – codice vettore ICAO di Azzurra Air

Letteratura 
 azi – cloni umani che compaiono in alcuni romanzi di C.J. Cherryh

Media 
 Azi (Oggi) – quotidiano romeno.